Pesenberg ist der Name folgender Orte:

 Pesenberg (Gemeinde Gutau), Ortsteil von Gutau, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Pesenberg (Gemeinde Pischelsdorf), Ortsteil von Pischelsdorf am Kulm, Bezirk Weiz, Steiermark

Siehe auch:
 Besenberg
 Pesenbach
 Pesendorf